

Новонікольське — село, Новонікольський сільський округ, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Новонікольське — село, Світлопольський сільський округ, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Новонікольське — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Новонікольське — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Новонікольське — село, Александровський район, Томська область
 Новонікольське — село, Благоварський район, Башкортостан
 Новонікольське — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Новонікольське — село, Єльниківський район, Мордовія
 Новонікольське — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
 Новонікольське — село, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Новонікольське — селище, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Новомикільське